Veloren ist ein quelloffenes Computerrollenspiel mit Voxel-Technik, das unter der GPLv3 lizenziert ist. Das Spiel ist unter anderem von Cube World, Minecraft und The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert. Im Gegensatz zu kommerziellen Titeln geschieht sowohl die Entwicklung des Spieles als auch die Finanzierung laufender Kosten durch die Community. Der Launcher Airshipper, durch den das Spiel heruntergeladen und aktualisiert wird, steht für Windows, macOS sowie Linux zum freien Download zur Verfügung. Zusätzlich ist das Spiel in diversen Linux-Paketmanagern, etwa dem Arch User Repository, verfügbar. Das Projekt wird in der Programmiersprache Rust umgesetzt.

Geschichte 
Die Entwicklung des Spiels begann am 28. Mai 2018. Der Entwicklungsfortschritt wird seit Februar 2019 wöchentlich im Blogformat dokumentiert. Es befindet sich derzeit in der PreAlpha.

In einem Interview beschrieb der Entwickler Forest Anderson das ursprüngliche Ziel des Veloren-Projekts: die Lücke zu füllen, die Cube World hinterlassen hatte. Mittlerweile seien aber andere Aspekte, etwa das Simulieren einer dynamischen Welt mit politischen und ökonomischen Beziehungen zwischen Fraktionen, sowie die Verbesserung der Benutzererfahrung in den Vordergrund gerückt.

Spielprinzip 

Veloren ist ein Rollenspiel, in dem der Spieler in die Rolle eines Abenteurers schlüpft. Dieser kann entsprechend der Spielerpräferenzen angepasst werden. Im Menü zur Charakter-Erstellung kann zwischen sechs verschiedenen Spezies – Mensch, Zwerg, Goblin, Ork, Dunkelelf und Untoter – gewählt werden. Außerdem kann aus sechs verschiedenen Starterwaffen gewählt werden. Anders als in manchen MMORPGs, gibt es keine Klassenwahl; stattdessen können Fähigkeiten verschiedener Waffenklassen auf einem Charakter durch separate Erfahrungssysteme aufgewertet werden.

Veloren kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Mehrspieler-Modus gespielt werden. Letzterer benötigt einen Account sowie einen Server. Der öffentliche Server des Veloren-Teams (server.veloren.net) ist vorkonfiguriert, es können auch private Server erstellt werden.

Der Kerninhalt des Spieles ist die freie Erkundung der Welt sowie das Bekämpfen von Monstern und das Bezwingen diverser Dungeons, Höhlen und Burgen. Außerdem ist das Schürfen nach Ressourcen wie Edelsteinen oder Erzen ein wichtiges Spielelement, das auch das Anfertigen höherwertiger Ausrüstungsgegenstände ermöglicht.

Laut Voreinstellungen ist die Spielwelt aufgrund der langen Wartezeiten bei der Generierung vorgefertigt. Allerdings kann auch der anpassbare prozedurale Weltgenerator verwendet werden.

Rezeption 
Liam Dawe von GamingOnLinux beschreibt Veloren als „neues Voxel RPG, welches im Gegensatz zu Cube World auch Linux nativ unterstützt“. Er lobte auch das Potenzial, das er in der frühen Version sah.

Der Youtuber paulsoaresjr lobte in einem Videoreview des Spiels unter anderem die hohe Sichtweite und die Vielfalt in den Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Kritik übte er daran, dass es noch relativ wenig in der Welt zu tun gab.

Das Subreddit zum Spiel hat rund 9500 Leser, während der Discord-Server der Veloren-Community etwa 12.000 Mitglieder zählt.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Veloren auf GitLab

Einzelnachweise 

Linux-Spiel
Windows-Spiel
Mac-OS-Spiel
Freies Computerspiel
Computerspiel 2018
Strategie-Rollenspiel
Open-World-Spiel